Gvožđe sulfat se može odnositi na:

 Fero sulfat, Gvožđe(II) sulfat, FeSO4
 Feri sulfat, Gvožđe(III) sulfat, Fe2(SO4)3

Једињења гвожђа